AIPS () — программный пакет для обработки и анализа данных, полученных в результате астрономических наблюдений на радиотелескопах. Используется в основном для сетей и массивов радиотелескопов VLA, VLBA и WSRT. Также успешно применяется для глобальных сетей РСДБ. Программный пакет изначально был разработан в NRAO () в 1970-х годах, и с тех пор признаётся де-факто стандартом ПО в мировом астрономическом сообществе.

Использование 
AIPS позволяет выполнять все необходимые этапы обработки: калибровка, редактирование, проверка данных и построение изображения методами Фурье-синтеза. Работа с данными в AIPS может вестись в интерактивном режиме, и одновременно группой операторов.

AIPS использует примитивный интерпретатор командной строки, известный как POPS.

Новоиспечённым выпускникам AIPS представляется настолько уникальным образцом ПО, что о нём сложено не мало различных шуток и историй .

История 
Разработка AIPS началась в 1978 году в Шарлоттсвилле (США, штат Вирджиния). Изначально пакет был написан на старом диалекте ФОРТРАНА (предшествующий даже FORTRAN IV).

В 1983 году, когда AIPS выбрали приоритетным программным пакетом обработки данных с VLBA, функциональсть AIPS охватывала все стадии радиоинтерферометрической калибровки наблюдений в континуме и спектральных линий. AIPS содержал полный набор функций калибровок и редактирования данных VLA и РСДБ, включая интерактивные и групповые методы редактирования данных видимости.

После того как AIPS был выпущен под лицензией GNU GOL в середине 1995 года, он стал доступен для свободного скачивания через Интернет. По приблизительным оценкам, релиз от 15 июля 1995 был установлен на 450 персональных компьютерах.

В 1996—1997 годах значительное усовершенствование расширило возможности AIPS для работы с данными спутников Орбитальной РСДБ (VSOP — VLBI Space Observatory Programme). Для РСДБ в AIPS было реализовано чтение данных в форматах MkII, MkIII и VLBA, глобальная первичная фазовая калибровка () двумя альтернативными методами, предложены специальная фазовая коррекция и поляризационная калибровка, коррекция геометрии в дополнение к стандартной калибровке, сделанной для интерферометров со связанными элементами.

В настоящее время AIPS состоит из более 4300 файлов, содержащих 1,46 миллион командных строк, свыше 400 000 строк документации и 1300 файлов инструкций, доступных в сети Интернет. Пакет насчитывает более 350 отдельных приложений «задач», представляющих более 60 человеко-часов затраченных начиная с 1978 года. Сейчас AIPS использует FORTRAN 77, хотя он был успешно портирован и под компилятор FORTRAN 90.

См. также 
 AIPS++, пакет, созданный в качестве продолжения AIPS. В 2006 разработки пакета AIPS++ остановлены, и на его основе начат новый проект — CASA.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница AIPS
 Блог пользователей AIPS на BlogSpot (анг)

Наблюдательная астрономия
Астрономическое программное обеспечение